Alexander Sergejewitsch Kusowkow (; * 27. Februar 1953 in Buchta Prowidenija (Oblast Magadan)) ist ein russischer Schachkomponist. Von Beruf ist er Bauingenieur.

Schachkomposition 
Kusowkow veröffentlichte über 400 Schachaufgaben aller Genres. 80 von ihnen erhielten erste Preise.
Er war dreifacher Meister der UdSSR und Russlands in der Dreizügerabteilung.
In der Mannschaft der UdSSR bzw. Russlands war er Weltmeister in der Schachkomposition.

1995 wurde Kusowkow Großmeister für Schachkomposition.
Kusowkow bevorzugt die Suche nach neuen Synthesen von Mechanismen, Figurenverstellungen und Schemata mit Wechseln in mehreren Phasen. Er ist Autor einiger Artikel zur Schachkomposition.

Lösung:
1. Tf6–c6! droht 2. Sc4–d6+ Ke4–e5 3. Dh6–g7+ Tf8–f6 4. Sd6–f7 matt
1. … Tf1xf5 2. Dh6–f4+! Sg2xf4 3. Sc4–d2+ Ke4–e5 4. Sd2–f3 matt
1. … Tf8xf5 2. Dh6–f6!   e7xf6 3. Sc4–d6+ Ke4–e5 4. Sd6–f7 matt
1. … Lc8xf5 2. Dh6–e6+! Sc5xe6 3. Sc4–b6+ Ke4–e5 4. Sb6–d7 matt
Unter Nutzung der Selbstfesselung von Schwarz opfert Weiß die Dame, und mit einem Batterieabzug (Siers-Rössel) wird die Vorausverstellung einer Linie genutzt.

Literatur 
 Anatoli Jewgenjewitsch Karpow u. a.: Schach – enzyklopädisches Wörterbuch. Sowjetskaja enzyklopedija, Moskau 1990, ISBN 5-85270-005-3, S. 188 (russisch)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Einige Kompositionen von Alexander Kusowkow auf dem PDB-Server

Schachkomponist
Russe
Geboren 1953
Mann